Dan Twardzik – calciatore tedesco di origini ceche, portiere
 Dave Twardzik – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Dick Twardzik – pianista jazz statunitense
 Filip Twardzik – calciatore ceco, difensore